Penk ist der Name folgender Orte:

 Penk (Bayerbach bei Ergoldsbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach bei Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Penk (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Penk (Nittendorf), Ortsteil des Marktes Nittendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Penk (Schaufling), Ortsteil der Gemeinde Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Penk (Gemeinde Reißeck), Katastralgemeinde von Reißeck, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Penk (Gemeinde Feistritz), Gemeindeteil von Feistritz ob Bleiburg, Kärnten
 Penk (Gemeinde Völkermarkt), Gemeindeteil von Völkermarkt, Kärnten
 Penk (Gemeinde Grafenbach-St. Valentin), Katastralgemeinde von Grafenbach-St. Valentin, Niederösterreich

Personen:
 Andreas Penk (* 1965), deutscher Mediziner und Manager
 Antje Penk (* 1974), deutschsprachige Autorin 
 Matthias Penk (* 1988), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Wolfgang Penk (1938–2023), deutscher Fernsehproduzent

Siehe auch:
 Benk
 Penck